Na Białorusi:
 w obwodzie witebskim:
 Babinicze (biał. Бабінічы) – wieś w rejonie orszańskim, bierzdouski sielsowiet
 Babinicze – wieś w rejonie orszańskim, panizouski sielsowiet
 Babinicze – wieś w rejonie witebskim
w obwodzie grodzieńskim:
 Babinicze – wieś w rejonie słonimskim